SS18 oder SS 18 steht für:
 Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, Staatsstraße in Italien

SS-18 steht für:
 USS Grayling (SS-18), US-amerikanisches Unterseeboot
 SS-18 Satan, sowjetische ballistische Interkontinentalrakete

SS18